Полиэстеровая кордовая — бандажная лента (мягкий полиэстер, cordstrap) — полимерная лента, состоящая из множества элементарных полиэстеровых (полиэфирных) нитей, соединенных адгезионным методом или плетением. Используется как для обвязки макулатурных брикетов и пластиковых отходов, так и в транспортной упаковке грузов для обвязки коробов, поддонов, бочек и т. д.

История создания 
Первая полиэстеровая кордовая — бандажная лента, так называемая «синтетическая сталь», была изготовлена основателем канадской компании Caristrap Ти Джей Карассом (T. J. Karass) в 1954 году.

Метод производства 
Полиэстеровая кордовая — бандажная лента, производится методом термохимического стикования синтетических нитей, полимерными адгезивами.\

Свойства 
Может использоваться при температуре от −50 °C и до +90 °C, лента не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ней не требует дополнительных мер предосторожности.

Характеристики 
Прочность является одним из самых важных параметров для упаковочных лент. Прочность мягких стальных лент шириной 12-20 мм составляет приблизительно 180—420 кгс, полунагартованных — 270—720 кгс, нагартованных — 420—980 кгс. Прочность полиэстеровых лент шириной 9-24 мм составляет 250—720 кгс. Как видно, в большинстве случаев, прочность полиэстеровых лент примерно равна прочности стальных полунагартованных, а в некоторых случаях превосходит. Но при этом необходимо учитывать то, что у лент, используемых для обвязки грузов, наряду с прочностью большое значение имеет такой параметр, как относительное упругое удлинение, то есть способность ленты растягиваться при приложении нагрузки и возвращаться в исходное состояние после её снятия. Оптимальным значением этого параметра для упаковочных лент является 6-12 % в зависимости от характера груза. Величина относительного упругого удлинения для полиэстеровых лент составляет 8-12 %.

Области применения 
Полиэстеровая кордная — бандажная лента предназначена для групповой упаковки штучной продукции, обвязки макулатуры, обвязки длинномерных, листовых и погонажных изделий, фиксации продукции на поддонах, обвязки бочек и негабаритных грузов. Во многих случаях Полиэстеровая кордовая — бандажная лента является прекрасной альтернативной — грузовым стяжным ремням так как превосходят их в экономичности — в 2 раза.

См. также 
 Клейкая лента

Упаковочные материалы